Ferre Grignard, chanteur belge ;
 Georges Grignard, pilote automobile français ;
 Sébastien Grignard, coureur cycliste belge ;
 Victor Grignard, prix Nobel de chimie 1912.

Grignard peut également désigner :
 un grignard, appareil utilisé comme réacteur dans l'industrie chimique ;
 le cratère Grignard, cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune tout près du pôle Nord ;
 (10305) Grignard, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Réactif de Grignard
 Réaction de Grignard